Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Nicole Bradtke che ha battuto in finale Rachel McQuillan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jana Novotná (terzo turno)
 Assente
 Sabine Appelmans (terzo turno)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Barbara Paulus (terzo turno)
 Emanuela Zardo (secondo turno)
 Andrea Strnadová (secondo turno)
 Rachel McQuillan (finale)

 Pam Shriver (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Regina Rajchrtová (secondo turno)
 Linda Wild (secondo turno)
 Rachel McQuillan (semifinali)
 Nicole Bradtke (campionessa)
 Larisa Neiland (primo turno)
 Anne Minter (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1992